Superligaen (2010/2011) jest 99. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupia 12 zespołów. Tytułu skutecznie broniła drużyna FC København i po raz trzeci z rzędu została mistrzem Danii.

Drużyny

Tabela końcowa

Wyniki

Kolejki 1–11

Kolejki 12–33

Strzelcy 
Stan na 19 maja 2011

Przypisy

Zobacz też 
 Superligaen

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2010 w Danii
2011 w Danii
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej